Halbekann ist der Name folgender Personen:

 Franz Josef Halbekann (19./20. Jahrhundert), deutscher Erfinder 
 Joachim J. Halbekann (* 1962), deutscher Archivar und Historiker